Fotbollsallsvenskan 1979 spelades 16 april–28 oktober 1979, och vanns av Halmstads BK.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 14 mål: Mats Werner, Hammarby IF
 13 mål: Sonny Johansson, Landskrona BoIS
 11 mål: Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg; Roland Sandberg, Kalmar FF samt Pär-Olof Ohlsson, IFK Norrköping

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 30 078: IFK Göteborg–IF Elfsborg 1–2, Nya Ullevi den 31 maj 1979
 23 600: IFK Göteborg–Östers IF 2–2, Nya Ullevi den 23 augusti 1979
 23 378: Djurgårdens IF–AIK 0–0, Råsundastadion den 17 maj 1979

Högst publiksnitt per lag 
 15 622: IFK Göteborg
 11 498: Hammarby IF
 10 020: IF Elfsborg

Svenska mästarna 
Tränare: Roy Hodgson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1979
Fotbollssäsongen 1979
1979